Lokalisation steht für:

 Lokalisation (Akustik), das Richtungshören von Schallquellen in der Tontechnik, der Akustik und der Psychoakustik 
 Lokalisation (Neurologie), die örtliche Zuordnung von körperlichen und psychischen Funktionen zu Bereichen im Zentralnervensystem
 Lokalisation (Wahrnehmung), die Zuordnung von Sinnesreizen zu einem Ort ohne gleichzeitige visuelle Wahrnehmung

Siehe auch:
 Lokalisierung
 Verortung